Hudeč (Udeč) je naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Crkva 
Naselje Hudeč pripada župi sv. Franje Asiškog u Šikari. Na Udeču se nalazi kapelica, na putu pred Krtolije.

Gospodarstvo 
Početak eksploatacije kvarcnog pijeska na ležištu Bukinje 1972. je u svezi s Hudečem, gdje je 1970. iskopavan pijesak radi spravljanja zasipa za bunare kojima se odvodnjavalo dublje dijelove ležišta ugljena radi sigurnosti eksploatacijskih radova.

Stanovništvo 
Na popisu stanovništva 1879. u Hudeču je bilo 80 rimokatolika i 17 muslimana.

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli